Габон е разделен на девет провинции:

 Естуар
 О Огоуе
 Моаян Огоуе
 Нгуние
 Нянга
 Огоуе-Ивиндо
 Огоуе-Лоло
 Огоуе-Маритим
 Вольо-Нтем

Столици

Източници